Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 13. bis 19. Juni in Rom (Italien) statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die achte offizielle WM. Bei den Frauen besiegten die Brasilianerinnen Larissa und Juliana im Finale das US-amerikanische Duo May-Treanor/Walsh, nachdem letztere im Viertelfinale die Titelverteidigerinnen Jennifer Kessy und April Ross (ebenfalls USA) bezwungen hatten. Das Turnier der Männer endete mit einem rein brasilianischen Finale, das Emanuel und Alison gegen Márcio Araújo und Ricardo gewannen. Die Titelverteidiger Julius Brink und Jonas Reckermann aus Deutschland gewannen die Bronzemedaille. Der deutsche Volleyball-Verband war mit insgesamt neun Duos am Start, die Schweiz stellte sechs Teams und Österreich war mit vier Mannschaften vertreten.

Organisation und Medien 
Die Weltmeisterschaft wurde auf insgesamt fünf Plätzen im Foro Italico ausgetragen. Für die Zuschauer war der Eintritt an den ersten Turniertagen frei, erst für die Finalspiele mussten Karten erworben werden.

Insgesamt wurde eine Million US-Dollar Preisgeld an die Teilnehmer vergeben. Die neuen Weltmeister erhielten davon jeweils 60.000 $, die als Gruppenvierter ausgeschiedenen Teams jeweils 3.400 $. Außerdem verdienten die siegreichen Mannschaften jeweils 1000 Punkte für die Weltrangliste.

Die Spiele auf dem Centre Court wurden in einem Internet-Livestream gezeigt, den die FIVB in Kooperation mit laola1.tv betreibt. Deutsche Zuschauer konnte das Turnier außerdem beim Pay-TV-Sender Sport1+ verfolgen; das Finale der Männer war live im Free-TV-Kanal des Senders zu sehen.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Gastgeber Italien durfte insgesamt maximal sechs Teams aufbieten. Für beide Turniere wurden jeweils drei Wildcards vergeben. Davon profitierte unter anderem das deutsche Duo Geeske Banck / Anja Günther. Jeder Kontinent war durch mindestens ein Team vertreten.

In zwölf Vorrunden-Gruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Bei Punktgleichheit zählte zuerst der direkte Vergleich und dann das Satzverhältnis. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Spielplan

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen des DVV
 Informationen des Veranstalters (italienisch)

2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Rom
Volleyballwettbewerb in Italien